Forever poate fi:

 Forever, un single al artistului Chris Brown
 Forever, album creat de trupa de muzică pop Spice Girls.
 Forever, album muzical de Michael Jackson
 After Forever, formație de metal simfonic/gothic din Olanda
 Callas Forever, film realizat de Franco Zeffirelli, în anul 2001
 Viva Forever, single al formației de origine britanică Spice Girls
 Forever Pipe, companie producătoare de materiale de construcții din Lugoj
 Forever Marshall Islands, imnul național al Insulelor Marshall.